Grandview Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Grandview Heights (North Carolina)
 Grandview Heights (Ohio)
 Grandview Heights (Oklahoma)
 Grandview Heights (Pennsylvania)

in Neuseeland:
 Grandview Heights (Neuseeland), Vorort von Kamilton

Siehe auch:
 Grand View Heights